Municipio de Greenbush puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Greenbush (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ward.
 Municipio de Greenbush (condado de Warren, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Warren.
 Municipio de Greenbush (condado de Alcona, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Alcona.
 Municipio de Greenbush (condado de Clinton, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de Greenbush (condado de Mille Lacs, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Mille Lacs.